Meeting International Mohammed VI d'Athlétisme de Rabat — международные легкоатлетические соревнования, которые являются одним из этапов IAAF World Challenge. Традиционно проходят на стадионе Prince Moulay Abdellah Stadium в Рабате, Марокко. Соревнования названы в честь действующего короля Марокко Мухаммеда VI. Организованы Легкоатлетической федерацией Королевства Марокко при поддержке IAAF.

История

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты соревнований 2010 года
 Результаты соревнований 2011 года
 Результаты соревнований 2012 года
 Результаты соревнований 2013 года

IAAF World Challenge